Гирдвайнис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Гирдвайнис, Гедиминас (1944—2020) — литовский актёр театра, кино и телевидения.
 Гирдвайнис, Эдвинас (род. 1993) — литовский футболист, защитник.